Baur är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Felix Baur
 Eleonore Baur
 Erwin Baur
 Ferdinand Christian Baur
 Franz Adolf Gregor von Baur
 Gracia Baur
 Georg Baur
 Gustav Baur
 Hans Baur
 Harry Baur
 Johann M. Baur
 Markus Baur
 Michael Baur
 Michel Baur
 Wilhelm Baur

Se även 
 Bauer
 Pauer 

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken